El Noticiero es el nombre de diversos periódicos de prensa escrita actuales o ya desaparecidos, del mundo hispanohablante:

España
 El Noticiero, antiguo diario editado en Algeciras.
 El Noticiero, antiguo diario editado en Barcelona.
 El Noticiero, antiguo diario editado en Cáceres.
 El Noticiero, antiguo diario editado en Linares.
 El Noticiero, antiguo diario editado en Valencia.
 El Noticiero, antiguo diario editado en Zaragoza.
 El Noticiero Bilbaíno, antiguo diario editado en Bilbao.
 El Noticiero de Cartagena, antiguo diario editado en Cartagena.
 El Noticiero Cordobés, antiguo diario editado en Córdoba.
 El Noticiero Gaditano, antiguo diario editado en Cádiz.
 El Noticiero Granadino, antiguo diario editado en Granada.
 El Noticiero Sevillano, antiguo diario editado en Sevilla.
 El Noticiero Universal, antiguo diario editado en Barcelona.

Chile
 El Noticiero Huasquino, antiguo diario editado en Vallenar.

Cuba 

 El Noticiero Ilustrado, antiguo semanario.

Otros 
 El noticiero de la gente, programa de televisión argentino.
 El noticiero de Santo, programa de televisión argentino.
 El noticiero del Trece, programa de televisión argentino.
 El Noticiero, programa de televisión salvadoreño.